

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Korytków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Gowarczów 
 Korytków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Turek

Zobacz też 
 Korytków Duży, Korytków Mały